Donny Toia (1992–) –  calciatore statunitense
 Patrizia Toia (1950–) – politica italiana